Хиляк — фамилия, распространенная в Закарпатье.

Известные носители 
 Хиляк, Владимир Игнатьевич (1843—1893) — галицко-русский писатель, униатский священник.
 Хиляк, Дмитрий Васильевич (1865—1955) — лемковский и карпато-русский общественный деятель, священник.